Læsø è un'isola situata nel Kattegat e politicamente dipendente dalla Danimarca. Da un punto di vista amministrativo, l'isola costituisce un comune di 2.058 abitanti situato nella regione dello Jutland settentrionale.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni della regione dello Jutland Settentrionale